Слезак () — чешская фамилия. Известные носители:
 Слезак, Вальтер (1902—1983) — австрийский и американский актёр, сын Лео Слезака
 Слезак, Лео (1873—1946) — австрийский оперный певец (тенор) и киноактёр.
 Слезак, Маргарете (1901—1953) — немецкая оперная певица, дочь Лео Слезака
 Слезак, Эрика (род. 1946) — американская актриса, дочь Вальтера Слезака, внучка Лео Слезака
Слезак (венгер. Szlezák) — венгерская фамилия. Известные носители:
 Слезак, Томас Александр (род. 1940) — немецкий филолог-классик и историк философии, представитель "тюбингенской школы" платоноведения